Челда́к:
 Челдак — река в Омской области.
 Челдак — деревня в Крутинском районе Омской области.